Такмичења у  трци на 3.000 метара са препрекама у мушкој конкуренцији на 1. Светском првенству у атлетици 1983. у Хелсинкију одржано је 9., 10. и 12. августa на Олимпијском стадиону.

Земље учеснице 
Учествовало је 35 такмичара из 21. земље.

  Белгија (2) 
  Бугарска (1)
  Данскаа (1)
  Егиопија (2)
  Западна Немачка (2) 
  Ирска (1)
  Источна Немачка (1) 
  Италија (1) 
  Јапан (1) 
  Канада (1) 
  Кенија (3) 
  Мађарска (1) 
  Марокоо (1) 
  Нови Зеланд (1)
  Пољскај (2)
  Портурикоа (2) 
  САД (3)
  Уједињено Краљевство (3) 
  Финска (2)
  Француска (2)
  Шпанија (3)

Рекорди 
Рекорди закључно са 8. августом 1983.
{| class="wikitable" width=85%
|-
!colspan="5"|Рекорди пре почетка Светског првенства 1983.
|-
| Светски рекорд
| Хенри Роно   
| 8:05.4 
|Сијетл,  Сједињене Америчке Државе
| 11. мај 1978.
|-
| Рекорд светских првенстава
!colspan="4"|1. Светско првенство
|-
| Најбољи резултат сезоне  
|Хенри Марш  
| 8:17.39
| Стокхолм, Шведска
| 4. јул 1983.
|-
| Афрички рекорд 
| Хенри Роно   
| 8:05.4 
| Сијетл,  Сједињене Америчке Државе
| 11. јул 1978.
|-
| Азијски рекорд 
| Масинари Шинтаку ,  
| 8:19.52
| Стокхолм, Шведска
| 8. јул 1980.
|-
| Европски рекорд''' 
|  Феннандо Мемеде ,  
| 8:08.02 
| Монтреал, Канада
| 28. јул 1976.
|-
| Северноамерички рекорд 
| Хенри Марш   
| 8:15.68
| Јуџин, Сједињене Америчке Државе
| 28. јун 1980.
|-
| Јужноамерички рекорд[ 
| 
| 
|
| 
|-
| Океанијски рекорд 
| Јуен Робертсон   
| 8:21.08
| Монтреал, Канада
|  28. јул 1976
|-
!colspan="5"|Рекорди по завршеку Светског првенства 1983.
|-
| rowspan="6" |  Рекорд светских првенстава
|  Џулијус Корир,  
| 8:26.63
 |rowspan="4" | Хелсинки, Финска
 |rowspan="2" |  9. август 1983.
|-
|  Колин Риц,  
| 8:22.78 
|-
 |  Богуслав Мамињски,  
| 8:20.81
|  10. август 1983.
|-
|  Патриц Илг,  
| 8:15.06
|  12. август 1983.
|}

Најбољи резултати 1983. години 
Десет најбржих светских атлетичарки на 3.000 м са препрекама пре почетка светског првенства (7. августа 1983) заузимало је следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП.

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 9. августa 1983. године. У квалификацијама је учествовало 35 такмичара подељених у 3 групе. Пласман у полуфинале изборило је по 6 прволасираних атлетичара из сваке групе (КВ) и 6 атлетичара са најбољим резултатима (кв).,,

{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
! Место !!  Пласман !! Група!! Атлетичар !! Земља !!  !! style="border-right:double" |  !! Време !! Напомена
|- style="background:#cfc;"
| 1.  || 1  || 3 ||align=left|  Колин Риц || align=left| Уједињено Краљевство|| 8:18,80  || 0style="border-right:double" |8:22,19  ||8:26.63 ||  КВ, РСП 
|- style="background:#cfc;"
| 2. ||| 2  || 3  ||align=left|  Кшиштоф Веселовски  || align=left| Пољска || 8:11.63  || style="border-right:double" |8:18.68  ||8:22.79 ||  КВ,
|- style="background:#cfc;"
| 3. ||  3 || 3 ||align=left| Патриц Илг   || align=left|  Западна Немачка || 8:12.13  || style="border-right:double" |8:12.13  ||8:22,97  ||  КВ,
|- style="background:#cfc;"
| 4.  || 4.  || 3 ||align=left|	Ричард Тувеј  || align=left|  Кенија|| 8:18,22  ||style="border-right:double" |8:18,22  ||8:23.88  ||  КВ,
|- style="background:#cfc;"
|  5.  || 5. || 3 ||align=left|  Хаген Мелцер || align=left|  Источна Немачка|||8:20.28   || style="border-right:double" |8:20.28  || 8:24.23  ||  КВ,
|- style="background:#cfc;"
|  6.  ||  6. || 3 ||align=left| Брајан Димер  || align=left|  САД || 8:23.12  || style="border-right:double" | 8:23.12 ||8:22,13 ||  КВ,'
|- style="background:#dfd;"
| 7.  ||  7. || 3 ||align=left|Питер Ренер || align=left| Нови Зеланд|| 8:23.38  || style="border-right:double" |8:23.38  || 8:25.66 ||  кв,
|- style="background:#dfd;"
| 8.  || 8.  || 3 ||align=left| Франсиско Санчез  || align=left|  Шпанија|| 8:18.96  || style="border-right:double" | 8:20.20 ||8:25.92   ||  кв,
|- style="background:#cfc;"
| 9. ||  1. || 1 ||align=left| Џулијус Корир    || align=left|  Кенија|||2:20.02   || style="border-right:double" | 8;20.02 ||8:26.63  ||КВ, РСП 
|- style="background:#cfc;"
| 10. ||  1. || 2 ||align=left| Кшиштоф Веселовски  || align=left| Пољска|| 8:19.33  || style="border-right:double" |8:20,10 ||8:27.08  || КВ|- style="background:#cfc;"
| 11.  || 2.  || 1 ||align=left|Доминго Рамон  || align=left|  Шпанија ||8:15.74   || style="border-right:double" |  ||8:27.19   ||  КВ,
|- style="background:#cfc;"
| 12.  ||  3. || 1 ||align=left| Хенри Марш  || align=left| САД  || 2:15.68  || style="border-right:double" |8:17.39 ||8:27.46   ||  КВ,
|- style="background:#cfc;"
| 13.  ||  4. || 1 ||align=left| Рајнер Шварц  || align=left|   Западна Немачка|| 8:19.64  || style="border-right:double" |8:19.64  || 8:27.71  ||  КВ,'
|- style="background:#cfc;"
| 14.  ||  5. || 1 ||align=left|Грејем Фел  || align=left|  Уједињено Краљевство||  8:19.56|| style="border-right:double" |8:19.56  || 8:27.71 ||  КВ,
|- style="background:#cfc;"
|  15.  || 6.  || 1 ||align=left| Габор Марко   || align=left|  Мађарска|| 8:27.56 || style="border-right:double" |8:27.56  || 8:27.72  ||  КВ,
|- style="background:#cfc;"
| 16.  || 7.  || 1 ||align=left| Маријано Скартецини || align=left|  Италија  || 8:12.5  || style="border-right:double" |   || 8:28.27  ||  КВ|- style="background:#cfc;"
| 17.  ||  2.  || 2 ||align=left| Панајот Кашанов || align=left|   Бугарска || 8:26.91  || style="border-right:double" | 8:26.91 ||8:29.15  ||  КВ,
|- style="background:#cfc;"
| 18. || 3.  || 2  ||align=left| Џорџ Кипротич Роно||align=left|  Кенија|| 8:12,0 ||style="border-right:double"  | 8:17.42  ||8:29.25 ||  КВ
|- style="background:#dfd;"
| 19. || 8.  || 1 ||align=left|Жозеф Махмуд || align=left| Француска||  	8:20.54 || style="border-right:double" |8:22.76 ||8:29.34 ||  кв|- style="background:#dfd;"
| 20. || 4.  || 2 ||align=left| Томи Екблом  || align=left| Финска|| 8:19.40  || style="border-right:double" | 8:19.40 ||8:30.74 ||   кв|- style="background:#dfd;"
| 21. || 9.  || 3  ||align=left| Паскал Дебакер  || align=left| Француска || 8:28.76  || style="border-right:double" | 8:28.76 || 8:30.79  ||  ' кв|- style="background:#cfc;"
| 22.  ||  5. || 2 ||align=left|Роџер Хакни ||align=left| Уједињено Краљевство ||8:21.41   || style="border-right:double" |  ||8:30.90   ||   КВ|- style="background:#dfd;"
|  23. || 9.  || 1 ||align=left| Шигејуки Аикјо  || align=left|  Јапан ||   || style="border-right:double" |  ||8:31.27 ||  кв|- style="background:#cfc;"
| 24. ||  6. || 2 ||align=left| Вилим Ван Дајк  || align=left|  Белгија || 8:21.73  || style="border-right:double" |8:21.73  ||8:32.33  ||   КВ|- 
| 25.  ||  7.  || 2 ||align=left|Рики Питман ||align=left| САД || 8:23.66  || style="border-right:double" |	8:23.66  ||8:32.62  ||  
|- 
| 26  || 8.  || 2 ||align=left| Брендан Кивин || align=left| Ирска || 8:27,77  || style="border-right:double" | 8:27,77 ||8:34.02 ||  
|- 
| 27.  ||  9. || 2 ||align=left|Мохамед Хомада || align=left| Мароко ||8:25,17    ||style="border-right:double" |8:25,17 ||   8:34.59 ||  
|-
| 28.   || 10.  || 1 ||align=left| Петер Даненс  || align=left| Белгија ||   || style="border-right:double" |  ||8:39.66  ||  
|- 
| 29.  || 10.  || 2 ||align=left|  Хуан Хосе Торес  || align=left| Шпанија|| 2:24.08  || style="border-right:double" | 8:28.08 ||8:41.87  ||  
|- 
| 30.  || 11.  || 1 ||align=left|  Илка Еиревајнен  || align=left|  Финска ||  8:22.9    || style="border-right:double" | 8:25.20 ||  8:46.23 ||  
|- 
| 31. || 10. || 3 ||align=left| Кармело Риос  || align=left|  Порторико |||8:28.89  || style="border-right:double" |8:28.89  || 8:47.19 ||  
|- 
| 32. || 11.  || 3  ||align=left| Ешету Тура || align=left| Етиопија  || 8:13.57  || style="border-right:double" |  ||8:53.86 ||  
|- 
| 33.  || 12.  || 1 ||align=left|  Флеминг Јенсен  || align=left|  Данска || 8:22.9   || style="border-right:double" |8:22,9  ||8:56.57 ||  
|- 
| 34. || 11.  || 2  ||align=left| Марк Адам  || align=left|  Канада || 	8:35.41  || style="border-right:double" |8:35.41  ||9:15.18 ||  
|- s
| 35.  || 12.  ||  2 ||align=left| Hana Girma || align=left| Етиопија  || 8:28.22  || style="border-right:double" |  ||9:31.81  ||  
|}
Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља
 Полуфинале 
Полуфиналне трке одржане су 10. августа. Такмичари су подењени у две група, а за финале пласирани су првих 5 из сваке групе (КВ) и 2 по основу резултата (кв''').

Финалее 
Финале је одржано 12. августа.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултат са СП-а на сајту todor66.com/
 Комплетни резултати СП 1983. на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 1983.
Трка на 3.000 метара са препрекама на Светском првенству у атлетици на отвореном